Die Wyschejschaja Liha 2021 war die 31. Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. März 2021 und endete am 28. November 2021.

Meister wurde Titelverteidiger FK Schachzjor Salihorsk.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für die UEFA Champions League, der Zweite, Dritte und Pokalsieger für die UEFA Europa Conference League. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte muss in die Relegation.

Vereine 
Nicht mehr dabei waren die zwei Absteiger der letzten Saison Belschyna Babrujsk und FK Smaljawitschy. Sie wurden ersetzt durch die Aufsteiger FK Homel und FK Sputnik Retschyza. Der FK Haradseja zog sich aufgrund des Rückzugs seines Hauptsponsors zurück. Den Platz übernahm der FK Smarhon, Sechster der letztjährigen Perschaja Liha.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritte der Perschaja Liha bestritt am 2. und 5. Dezember 2021 zwei Relegationsspiele gegen den 14. der Wyschejschaja Liga. 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (russisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021